Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Downtown Historic District (District of Columbia), NRHP-Nr. 84003901
 Downtown Historic District (Sheboygan County, Wisconsin), NRHP-Nr. 84000691
 Downtown Historic District (Trempealeau County, Wisconsin), NRHP-Nr. 84003791
 Downtown Historic District (Waukesha County, Wisconsin), NRHP-Nr. 83004331

Siehe auch:
 Downtown Columbia Historic District
 Downtown Main Street Historic District
 Downtown North Historic District
 Downtown Salem Historic District